Асылбе́к Джумабе́кович Таласба́ев () — киргизский боксёр, представитель лёгкой и полулёгкой весовых категорий. Выступал за национальную сборную Киргизии по боксу на всём протяжении 2000-х годов, победитель и призёр многих турниров международного значения, участник двух летних Олимпийских игр.

Биография 
Асылбек Таласбаев родился 7 февраля 1982 года в городе Кант Киргизской ССР.

Заниматься боксом начал в возрасте десяти лет в 1992 году, проходил подготовку в местной секции под руководством заслуженного тренера СССР Геннадия Фёдоровича Аноприева, ранее воспитавшего титулованного боксёра Орзубека Назарова.

Впервые заявил о себе в боксе в 2002 году, выиграв чемпионат Киргизии и попав в основной состав киргизской национальной сборной.

Первого серьёзного успеха на международном уровне добился в сезоне 2004 года, когда побывал на олимпийском квалификационном турнире Green Hill в Пакистане и выиграл здесь серебряную медаль в зачёте полулёгкой весовой категории — тем самым прошёл отбор на летние Олимпийские игры в Афинах. На Играх, однако, уже в первом поединке категории до 57 кг со счётом 15:32 потерпел поражение от кубинца Луиса Франко и сразу же выбыл из борьбы за медали.

В 2006 году выступил на Азиатских играх в Дохе, где на стадии четвертьфиналов лёгкого веса был остановлен китайцем Ху Цином.

В 2007 году в лёгком весе дошёл до четвертьфинала на чемпионате Азии в Улан-Баторе.

В 2008 году отметился выступлениями на Мемориале Попенченко в Москве и на Мемориале Нурмагамбетова в Алма-Ате. На второй Азиатской олимпийской квалификации в Астане дошёл до финала, выиграв у всех соперников по турнирной сетке кроме казаха Мерея Акшалова — таким образом удостоился права защищать честь страны на Олимпийских играх в Пекине. На сей раз в категории до 60 кг в первом бою со счётом 9:7 взял верх над бразильцем Эвертоном Лописом, тогда как во втором поединке в 1/8 финала 4:15 проиграл колумбийцу Дарлейсу Пересу, будущему чемпиону мира среди профессионалов.

После пекинской Олимпиады Таласбаев ещё в течение некоторого времени оставался в составе боксёрской команды Киргизии и продолжал принимать участие в крупнейших международных турнирах. Так, в 2009 году в лёгком весе он выиграл серебряную медаль на Кубке президента АИБА в Баку.

В 2010 году одержал победу на домашнем Мемориале Дуйшенкула Шопокова в Бишкеке, боксировал на Мемориале Сиднея Джексона в Ташкенте, на Кубке президента в Астане и на Азиатских играх в Гуанчжоу, где в 1/8 финала был побеждён представителем Южной Кореи Хан Сун Чхолем.

Окончил Киргизский государственный институт физической культуры. За выдающиеся спортивные достижения удостоен звания «Мастер спорта Киргизской Республики международного класса».

Примечания 

Боксёры Киргизии
Боксёры 2000-х годов
Боксёры полулёгкой весовой категории
Боксёры лёгкой весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 2004 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 2008 года
Выпускники Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта
Мастера спорта Киргизской Республики международного класса